La Montagne d'or peut désigner :
 un titre donné en France à l'album Un puits de dollars, histoire de Picsou dessinée par Carl Barks ;
 la mine de la Montagne d'or, un projet d'exploitation minière en Guyane française.